Bulukerto (Bulukerto)
 Bulukerto (Bumiaji)
 Bulukerto (Magetan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing